Стрыенский () — польская фамилия. Известные носители:

 Стрыенский, Кароль (1887—1932) — польский архитектор, скульптор, график, публицист, педагог.
 Стрыенский, Тадеуш (1849—1943) — польский архитектор. 
 Стриенская, София (1891—1976) — польский живописец.